Кла́ра Зарма́йровна Ашрафя́н (15 сентября 1924, Ереван — 7 августа 1999, Москва) — советский и российский учёный-индолог, доктор исторических наук (1966).

Биография 
Дочь Зармайра Андреевича Ашрафяна — армянского и украинского партийного и государственного деятеля, репрессированного в 1936 г. вместе с женой. После ареста родителей жила у родственников в Москве.

Окончила исторический факультет МГУ (1947) и аспирантуру (1950).

В 1950—1955 гг. редактор бюллетеня иностранной литературы в ФБОН АН СССР.

С 1955 года сотрудник Института востоковедения АН СССР (РАН), с 1984 г. заведовала Сектором истории народов Востока.

Основные работы 
 «Делийский султанат. К истории экономического строя и общественных отношений (XIII—XIV века)» (1960),
 «Аграрный строй Северной Индии. XIII — середина XVIII в.» (1965),
 «Феодализм в Индии: особенности и этапы развития» (1977),
 «Средневековый город Индии. XIII — середина XVIII в.» (1983),
 «Дели: история и культура» (1987).
 История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней. М.: Наука, Глав. ред. восточной лит-ры, 1986 - 583 с.

Литература 
 Котовский Г. Г. Памяти Клары Зармайровны Ашрафян (15 сентября 1924 г. — 7 августа 1999 г.) // Восток, 2000, № 1, с. 216—217.

Ссылки 
 
 http://book.ivran.ru/f/polnyjtekst-alaev-istoriografiyaistoriiindii2013.pdf

Историки СССР
Востоковеды СССР
Индологи СССР
Историки России
Востоковеды России
Индологи России
Сотрудники ИНИОН
Сотрудники Института востоковедения РАН
Женщины-историки